Совещание высшего руководящего состава РККА 23—31 декабря 1940 года — крупнейшее совещание высшего командного и политического состава Красной Армии, до 22 июня 1941 года. 

Совещание было созвано по указанию ЦК ВКП(б) для анализа крупных проблем в боевой подготовке и организации войск, выявленных в ходе финской войны.

Подготовка к совещанию 
Сообщение о проведении совещания было послано участникам в конце сентября 1940 года. Проекты докладов требовалось предоставить к 1 ноября 1940 года.

Ход совещания 
Совещание открылось 23 декабря в Москве и проходило в обстановке строжайшей секретности. На нём присутствовали члены Политбюро ЦК ВКП (б) (включая Сталина), руководящий состав Наркомата обороны и Генерального штаба, начальники Центральных управлений, командующие, члены военных советов и начальники штабов военных округов и армий, начальники военных академий, генерал-инспекторы родов войск, командиры некоторых корпусов и дивизий — всего более 270 человек. Совещание длилось 9 дней без выходных и завершилось вечером 31 декабря. По окончании совещания некоторые командующие войсками участвовали в оперативно-стратегических играх.

Вступление 
Народный комиссар обороны С. К. Тимошенко обозначил главные темы совещания:
 «Характер современной наступательной операции» — Доклад командующего войсками Киевского особого военного округа генерала армии Г. К. Жукова;
 «Характер современной оборонительной операции» — Доклад командующего войсками Московского военного округа генерала армии И. В. Тюленева;
 «Использование механизированных соединений в современной наступательной операции и ввод механизированного корпуса в прорыв» — Доклад командующего войсками Западного особого военного округа генерал-полковника танковых войск Д. Г. Павлова;
 «Военно-Воздушные Силы в наступательной операции и в борьбе за господство в воздухе» — доклад начальника Главного управления Военно-воздушных сил генерал-лейтенанта авиации П. В. Рычагова;
 «Бой стрелковой дивизии в наступлении и обороне» — доклад генерал-инспектора пехоты генерал-лейтенанта А. К. Смирнова.

Упоминание в советское время 
Материалы совещания были засекречены вплоть до 1990 года, однако сам факт проведения совещания не утаивался.

В газете «Красная звезда» в 1988 году,  в статье историка В.Анфилова, опубликована цитата генерал-лейтенанта В.Н.Курдюмова, в которой сообщалось о том, что на Совещании высшего руководящего состава РККА 1940 года присутствовало 225 командиров с низким уровнем военного образования: «Последняя проверка, проведённая инспектором пехоты показала, что из 225 командиров полков, привлечённых на сбор, только 25 человек оказались окончившими военные училища, остальные 200 человек – это люди, окончившие курсы младших лейтенантов и пришедшие из запаса». Однако, стенограмма совещания, рассекреченного в 1990-е годы, опровергает, что генерал Курдюмов произнёс эту фразу.  Официальные данные РККА также опровергают информацию, озвученную В. Анфиловым: по состоянию на 1 января 1941 года из 14 % командиров полков были выпускниками военных академий, 60 % окончили военные училища и только 26 % получили ускоренное военное образование.

Оценки

Участники

Примечания

Литература 
 
 

Вооружённые силы СССР